Гексахлорэтан (перхлорэтан) C2Cl6 — бесцветные кристаллы со слабым запахом камфоры.

Вещество сублимируется в открытых сосудах. Гексахлорэтан умеренно растворим в спирте и эфире, хорошо — в CS2, растворимость в воде 0,005 % (22,3 °С); образует азеотропную смесь с водой (т. кип. 99 °С, 33,9 % гексахлорэтана).

Гексахлорэтан гидролизуется твёрдой щёлочью при 200 °С и выше, а также спиртовым раствором щёлочи до щавелевой кислоты. В газовой фазе при 500—600 °С (или при 350—450 °С в присутствии активированного угля) разлагается с образованием ССl4 и тетрахлорэтилена. Под действием цинка в водной среде превращается в тетрахлорэтилен.

Получают гексахлорэтан хлорированием полихлорэтанов или тетрахлорэтилена. В парофазном процессе гексахлорэтан выделяют десублимацией, в жидкофазном — перекристаллизацией из спирта или бензола.

ПДК 10 мг/м³, в воде водоёмов санитарно-бытового водопользования 0,01 мг/л.(это бред )

Физические свойства 
Некоторые физические константы гексахлорэтана:
 температура кипения: 187 °С;
 температура плавления: 185,6 °С;
 растворимость в воде (22,3 °С): 0,005 %;

Гексахлорэтан сублимируется в открытых сосудах.
Вещество не горит и не взрывается.

Применение 
Гексахлорэтан используют в производстве хладона-113, таблеток для дегазации при отливке алюминиевых деталей, как заменитель камфоры в производстве нитроцеллюлозных пластмасс, в смеси с некоторыми металлами как дымообразователь, как интенсификатор свечения пиротехнических составов, а также в медицине как противоглистное средство при лечении гельминтозов печени — описторхоза и фасциолёза.

Литература 
 

Хлорорганические соединения